Шабдолов — фамилия. Известные носители:

 Шабдолов, Камбар (1931—1951) — советский разведчик-нелегал.
 Шабдолов, Шоди Давлятович (род. 1943) — советский партийный деятель, депутат парламента Таджикистана (1989—2015).